Калкер () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Калкер, Арнольд ван (род. 1976) — нидерландский бобслеист, разгоняющий.
 Калкер, Эдвин ван (род. 1979) — нидерландский бобслеист, пилот.